Zомбилэнд:
 Zомбилэнд — комедийная франшиза зомби-апокалипсиса созданная Реттом Ризом и Полом Верником.
 Добро пожаловать в Zомбилэнд — первый фильм вышедший в 2009 году.
 Zомбилэнд: Контрольный выстрел — продолжение первой части фильма, вышедшее в 2019 году.
 Zombieland: Double Tap — Road Trip — компьютерная игра в жанре Shoot ’em up, разработанная High Voltage Software и изданная GameMill Entertainment.

См.также 
 Zombie Land Saga — аниме-сериал производства Cygames совместно с Avex Pictures, созданный на студии MAPPA.